Suesca kan syfta på:

Colombia 

 Suesca (kommun), Cundinamarca, 
 Suesca (ort), Cundinamarca,